Na území estonského města Narva se odehrálo více bitev v mnoha historických obdobích, bitva o Narvu nebo bitva u Narvy tedy může označovat:

 Bitva u Narvy (1558) – mezi Livonskem a Ruskem za livonské války
 Bitva u Narvy (1581) – mezi Švédskem a Ruskem za livonské války
 Bitva u Narvy (1658) – součást druhé severní války
 Bitva u Narvy (1700) – mezi Švédskem (vyhrálo) a Ruskem, jedna z prvních bitev severní války
 Bitva u Narvy (1704) – mezi Švédskem a Ruskem (vyhrálo), následoval masakr všech švédských obyvatel
 Bitva o Narvu (1918) – mezi Estonskem a Sovětským Ruskem za estonské války za nezávislost
 Bitva u Narvy (1919) – může znamenat tři různé střety:
 První bitva o Narvu (1919) – mezi estonsko-finskými silami a Sovětským Ruskem 18. až 19. ledna
 Druhá bitva o Narvu (1919) – mezi Estonskem a Sovětským Ruskem v únoru až dubnu
 Třetí bitva o Narvu (1919) – mezi Estonskem a Sovětským Ruskem v listopadu až prosinci
 Bitva u Narvy (1944) – mezi nacistickým Německem a SSSR ve druhé světové válce mající dvě hlavní fáze:
 Bitva o Narvu (1944) – únor až červenec 1944
 Bitva o linii Tannenberg – 25. července až 10. srpna 1944 o linii Tannenberg